Stati Uniti d'America
 Rockbridge – villaggio della Contea di Greene, Illinois
 Rockbridge – città della Contea di Richland, Wisconsin